Хаджи Григор Ефтимов Хаджикимов или Кимов, наричан Аджията (), е български революционер, войвода на Вътрешната македонска революционна организация.

Биография 
Роден е в 1893 година в щипската махала Ново село, тогава в Османската империя, днес в Северна Македония. Брат е на Симеон Хаджикимов и племенник на Тодор Лазаров. Получава прогимназиално образование. Участва във възстановяването на ВМРО след 1919 година. В 1922 година четата му е открита в село Спанчево, но успяват да се измъкнат невредими.

От 1923 е четник при Панчо Михайлов. От декември 1923 до април 1924 година е заместник войвода в Кочанско. През 1925 година е секретар на Борис Тиков, а по-късно е щипски войвода. При едно нападение над сръбска част при село Люботен четата на Траян Лакавишки и Григор Хаджикимов, в която е и Владо Черноземски, унищожава 20 войници. Същата година участва в комисия заедно с Александър Протогеров и Крум Петишев по комплектуването на 500 души четници от различните околии. Дълго време той обикаля из Петричка околия и специално в Огражден, за да контролира селската милиция и местните чети.

След освобождението на Щип в 1941 година се установява в родния си град и отваря книжарница. През октомври 1944 година комунистическите македонистки власти го арестуват и го осъждат на смърт чрез обесване. Помилван, лежи 11 години в Идризово. Умира в 1965 година в Щип.

Вижте също 
 Васил Хаджикимов
 Христо Хаджикимов
 Мише Хаджикимов, български общественик от Щип, измъчван при Обезоръжителната акция на младотурците от 1910 година, когато е на 70 години

Бележки 

Български революционери от Македония
Дейци на ВМРО
Български хаджии
Български книжари
Репресирани от комунистическия режим в Югославия
Българи в Югославия
Починали през 1965 година
Български общественици от Македония
Починали в Щип
Родени в Щип